Jestřabí kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Jestřabí (okres Zlín)
 Jestřabí Lhota (okres Kolín)
 Jestřabí v Krkonoších (okres Semily)
 Kuřimské Jestřabí (okres Brno-venkov)
 Pernštejnské Jestřabí (okres Brno-venkov)